Поворотное — ойконим:

 Поворотное — село в Белогорском районе Крыма.
 Поворотное — село в Нахимовском районе Севастополя.